Action socialiste était un hebdomadaire publié par le courant B, de Pierre Mauroy, au sein du Parti socialiste français d' à . Il a été lancé à l'occasion du congrès de Metz.

Lien externe 
 Action socialiste : les 80 numéros numérisés et mis en lignes par la Fondation Jean-Jaurès.

Presse hebdomadaire disparue en France
Presse socialiste en France
Parti socialiste (France)